Рорк (, , , , ) — фамилия.

Известные носители 
  (1948—1968) — американский военнослужащий, участник войны во Вьетнаме, обладатель Медали Почёта (посмертно).
  (1904—1985) — американский писатель, лауреат Премии Шпоры Ассоциации авторов вестернов Америки (1966).
  (род. 1938) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе сборной Нового Южного Уэльса (1958, 1959, 1961).
  (1807—1896) — ирландский торговец и политик, член Палаты собрания колонии Ньюфаундленд (1863—1882).
  (1930—2019) — американский бейсболист, игрок клуба «Детройт Тайгерс».
  (род. 1974) — американская лыжница, обладательница кубка мира по фристайлу в парном могуле (1999), серебряная медалистка чемпионата мира по фристайлу в могуле (2003).
  (род. 1986) — американский бейсболист, чемпион Мировой классики бейсбола (2017).
  (1910—1987) — американский театральный и телевизионный актёр.
  (1887—1929) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Кентукки (1929)
  (1895—1939) — британский игрок в поло, победитель Открытого чемпионата США по поло в составе клуба «Харрикейнз» (1926, 1929, 1930)

См. также